Virginal peut désigner :

Musique 
 Le virginal, instrument de musique de la famille des clavecins.

Toponyme 
 Virginal ou Virginal-Samme, ancienne commune de Belgique, aujourd'hui englobée dans Ittre (Brabant wallon).